L'édition masculine 2001 du tournoi de tennis de Dubaï s'est déroulée du  au , sur dur en extérieur. Elle est catégorisée International Series Gold. Il s'agit de la  du tournoi. L'épreuve de simple a été remportée par Juan Carlos Ferrero et celle de double par Joshua Eagle et Sandon Stolle.

Faits marquants 
 Juan Carlos Ferrero remporte son  en simple en battant en finale Marat Safin. Il s'agit de son  et  sur une surface rapide.
 En double la paire australienne Joshua Eagle et Sandon Stolle remporte le titre en battant en finale Daniel Nestor et Nenad Zimonjić. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2001) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2001
Dubai
2001 aux Émirats arabes unis
Tennis en février 2001
Tennis en mars 2001